Ермаковская — название населённых пунктов в России:

 Ермаковская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Ермаковская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Ермаковская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Ермаковская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Ермаковская — станица в Тацинском районе Ростовской области.

См. также 
 Ермаковское